Příjmení Viktorin či Viktorín mají více nositelů:

 Franz Viktorin (1813–1889), rakouský politik německé národnosti z Moravy
 Jozef Karol Viktorin (1822–1874), slovenský kněz, národní buditel
 Václav Viktorín (1849–1924), český operní pěvec, barytonista a pedagog
 Vilém Viktorin (1892–1981), český římskokatolický duchovní
 Zdeněk Viktorin (* 1983), český podnikatel